El rei és un popular joc amb cartes per beure. Per jugar cal disposar d'una baralla de cartes de la qual se n'agafaran tantes cartes com jugadors, només una de les quals haurà de ser un rei. Per exemple, si hi ha 7 jugadors s'agafaran les següents cartes de qualsevol pal: 1, 2, 3, 4, 5, 6, rei.

Per començar, un dels jugadors remena les cartes i en distribueix una a cadascú. Tothom ha de mirar la seva carta per saber el número que li correspon sense ensenyar-la als altres jugadors. El jugador que tingui el rei s'inventarà una prova que han de fer entre dues persones i l'enunciarà en veu alta; seguidament escollirà dos números. Els dos jugadors als que corresponguin els números escollits pel rei tindran dues opcions: o realitzar la prova correctament o acabar-se la seva beguda.

Per continuar jugant, el rei haurà de recuperar totes les cartes, barrejar-les i repartir-les novament.

Alguns exemples clàssics de proves que el rei pot inventar-se són:

 El número 5 i 3 s'han d'intercanviar els pantalons.
 El número 4 ha de pujar a cavall del 2 i fer un glop.
 El número 2 ha de fer un striptease mentre el número 3 canta la cançó de Full Monty.

Jocs de cartes
Jocs per beure